

Zmarli 
 Kornelia, pierwsza żona Cezara